El Capire kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Capire, Delstaten Mexiko, ort, 
 El Capire, Puebla, ort, Chietla, 
 El Capire, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar